Regnier oder Régnier ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Regnier (1804–1884), französischer Philologe
 Anatol Regnier (* 1945), deutscher klassischer Gitarrist, Sänger und Autor
 Axel Regnier (1916–2006), deutscher Schauspieler und Rundfunkproduzent
 Carola Regnier (1943–2011), deutsche Schauspielerin
 Charles Regnier (1914–2001), deutscher Schauspieler
 Claude Ambroise Régnier (1746–1814), französischer Justizminister
 François-Séraphin Regnier-Desmarais (1632–1713), französischer Diplomat, Dichter, Philologe, Grammatiker und Übersetzer
 Henri de Régnier (1864–1936), französischer Schriftsteller
 Henri Regnier (1917–1988), deutscher Rundfunkproduzent
 Inez Regnier (* 1945), deutsche Filmeditorin
 Johann Theodor Regnier (1810–1859), deutscher Advokat-Anwalt
 Marc Regnier (* um 1960), US-amerikanischer klassischer Gitarrist
 Marcel Régnier (1867–1958), französischer Politiker
 Marie de Régnier (1875–1963), französische Romanautorin, Dichterin und Dramatikerin 
 Mathurin Régnier (1573–1613), französischer Schriftsteller
 Michel Régnier (1931–1999), belgischer Comiczeichner, -autor und Redakteur
 Natacha Régnier (* 1972), belgische Schauspielerin und Sängerin
 Nicolas Régnier (um 1588–1667), flämischer Maler
 René-François Régnier (1794–1881), französischer Geistlicher, Kardinal-Bischof von Cambrai
 Sandra Regnier (* 1974), deutsche Romanautorin

Siehe auch:
 Reinier
 Reynier
 Rainier
 Renier